73-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 73-я параллель северной широты
 73-я параллель южной широты

См. также 
 73-й меридиан восточной долготы
 73-й меридиан западной долготы